Alkyone (auch Halkyone) bezeichnet in der griechischen Mythologie:
 Alkyone (Tochter des Atlas), eine der Plejaden
 Alkyone (Tochter des Aiolos), Tochter des thessalischen Aiolos und der Enarte
 Alkyone (Trachis), Tochter des Windgottes Aiolos, Gattin des Königs Keyx von Trachis
 Alkyone (Tochter des Skiron), wird in einen Vogel verwandelt
 Alkyone (Mutter des Halirrhotios)
 Alkyone (Schwester des Eurystheus)
 einen Nebennamen der Kleopatra (Tochter des Idas)

Alcyone bezeichnet:
 Alcyone, einen Gedichtzyklus aus der Reihe Laudi del cielo, del mare, della terra e degli eroi von Gabriele D’Annunzio
 Alcyone, Forschungsschiff von Jacques-Yves Cousteau
 Alcyone oder Alkione, den hellsten Stern der Plejaden, siehe Alkione (Stern)
 eine Schreibvariante einer Oper von Marin Marais, siehe Alcione (Oper)

Siehe auch:
 Alcione
 Alcyon
 Alkyoniden
 Halcyon